Jean-Claude Leroy peut désigner :
 Jean-Claude Leroy (1952-), un homme politique français ;
 Jean-Claude Leroy (1960-), un écrivain français.